El Líder puede referirse a:

El Líder de San Antonio
El Líder de Melipilla